19 steht für:
 die Zahl Neunzehn
 19, das Jahr 19 nach Christus
 19 v. Chr., das Jahr 19 vor Christus
 19 (Album), Musikalbum der Sängerin Adele
 19 (Lied), Lied von Paul Hardcastle
 Breguet 19, französischer Bomber
 Glock 19, halbautomatische Pistole
 Kusursuz 19, Studioalbum der Sängerin Demet Akalın
 Renault 19, französisches Automodell

Siehe auch:
 Typ 19 (Begriffsklärung)